Osoby o tym nazwisku:
 Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska – polska publicystka, krytyczka teatralna
 Monika Słupecka-Ziemilska – polska fizjolog